Cerro de la Cruz puede referirse a:

 Cerro de la Cruz, montaña en Córdoba, Argentina;
 Cerro de la Cruz, montaña en Santiago de los Caballeros de Guatemala;
 Cerro de la Cruz, montaña en Chontla, México;
 Cerro de la Cruz, montaña en Tepic, México;
 Cerro de la Cruz, montaña en la provincia de Zaragoza, España.